2 miejscowości w Polsce: 
 Wyborów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Chąśno 
 Wyborów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą